Un aimant, du latin , lui-même issu du grec , est originellement un matériau naturel capable d'attirer le fer puis, par métonymie, un objet fait d'aimant, aujourd'hui enfin tout objet ou dispositif générant dans son voisinage un champ magnétique, notamment un aimant permanent.

Aimant est par ailleurs le participe présent du verbe aimer (du latin , même sens), et un adjectif dérivé de ce participe présent.

Sciences et techniques

Minéralogie 
 La pierre d'aimant est le minéral aujourd'hui appelé magnétite.

Physique 
En physique, un aimant est tout objet ou dispositif  générant un champ magnétique, plus particulièrement quand ce champ est intense (en comparaison d'autres objets ou dispositifs similaires).
 Un aimant monomoléculaire (ou nano-aimant moléculaire) est une molécule faisant partie des composés de coordination, qui a un comportement superparamagnétique.
 Un aimant permanent (ou, communément, un aimant) est un objet fabriqué dans un matériau magnétique dur (dont l'aimantation rémanente et le champ coercitif sont grands) que l'on a fortement aimanté.
 Un aimant AlNiCo (ou Alnico, ou alnico) est un aimant permanent constitué d'un alliage d'aluminium, de nickel et de cobalt.
 Un aimant au néodyme , ou aimant NdFeB, est un aimant permanent constitué d'un alliage de néodyme, de fer et de bore.
 Un aimant samarium-cobalt est un aimant permanent constitué d'un alliage de samarium et de cobalt.
 Un aimant aux terres rares est un aimant permanent constitué d'un alliage de terres rares.
 Un électroaimant (ou électro-aimant) est un dispositif qui produit un champ magnétique lorsqu'il est alimenté par un courant électrique.

Culture et société

Cinéma et télévision 
 Les Aimants est un film québécois réalisé par Yves Pelletier, sorti en 2004.
 Comme un aimant est un film français réalisé par Kamel Saleh, sorti en 2000.
 Recherche jeune femme aimant danser () est un téléfilm américain réalisé par Mario Azzopardi, diffusé en 2001.
 Une femme trop aimante est un film muet français réalisé par Georges Denola, sorti en 1912.

Littérature 
 Recherche jeune femme aimant danser () est un roman policier américain de Mary Higgins Clark, publié en 1991.

Loisirs 
 La pêche à l'aimant est la recherche d'objets ferromagnétiques dans les eaux extérieures à l'aide d'un puissant aimant au néodyme.

Musique 
 À nos corps-aimants est le cinquième album studio d'Olivia Ruiz, sorti en